Балансировка портфеля проектов() — процесс формирования комплекса проектов с учётом их приоритетов, взаимосвязи, синергии, влияния на достижение целей организации. Целью данного процесса является подбор наборов компонент портфеля с наибольшим потенциалом к реализации организационных стратегических инициатив и достижению стратегических целей. Балансировка портфеля проектов позволяет планировать и распределять ресурсы (финансовые, материальные, информационные, человеческие) в соответствии со стратегическими направлениями, а также дает возможность максимизировать выгоды от реализации портфеля проектов в рамках приемлемого для компании уровня риска.

Входы процесса балансировки 
 Список приоритизированных компонент по стратегическим категориям
 Критерии управления портфелем
 Ключевые параметры измерения результатов управления портфелем
 Имеющиеся ограничения
 Рекомендации по ребалансировке портфеля
 Перечень портфельных рисков

Процедура балансировки портфеля 
 Добавляем новую компоненту, которая была выбрана, и присваиваем приоритет в соответствии с критериями
 Рассчитываем показатели портфеля с учётом новой компоненты
 Определяем компоненты, которые не удовлетворяют текущим критериям
 Исключаем компоненты, которые приостановлены или ликвидированы

Выходы процесса балансировки 
 Список утверждённых компонент портфеля
 Обновленный список утверждённых, приостановленных и исключенных компонентов: включает в себя все перечисленные компоненты с определением их текущего статуса. Кроме них, в список включаются также компоненты по которым существует экспертная рекомендация относительно утверждения, приостановления или исключения.
 Обновленный список компонентов: процесс обновляет список компонентов в случаях, когда по ним были приняты решения относительно изменения бюджета или списка предоставленных ресурсов
 Полный состав портфеля проектов. Расписание исполнения портфеля.

Положительные эффекты от реализации балансировки 

 максимальная отдача от вложений и минимизация рисков;
 улучшение и облегчение процесса контроля над инвестициями;
 улучшение взаимопонимания между руководителями служб и подразделений, обеспечение правильного понимания изменений во всей компании;
 повышение превентивности и точности принимаемых решений с учётом их влияния на всю совокупность проектов;
 более эффективное распределение ресурсов между программами/проектами;
 сокращение числа избыточных проектов и расхода ресурсов на них

Методы визуализации при балансировке 
Может быть использован ряд диаграмм, способствующих облегчению работы менеджеров при балансировке портфеля проектов.
 Пузырьковая диаграмма
В осях уровня риска и значения NPV проектов можно расположить все проекты, но не точками, а кругами (пузырьками), величина которых соответствует величине капиталовложений. Кроме того, можно каждый проект-круг закрасить цветом, который будет соответствовать стадии реализации проекта. Данный метод позволяет сбалансировать портфель на глаз по наличию проектов: крупных и маленьких, и т. д.

 Паутинчатая диаграмма
Данный способ графического представления применим для широкого спектра случаев. Что касается процесса балансировки, то данный способ является чрезвычайно наглядным для выявления степени соответствия параметров имеющего портфеля проектов с ключевыми стратегическими направлениями деятельности организации.

Литература

Ссылки 

Управление проектами